Tomáš Holub est un nom porté par :
  (né en 1967), un évêque catholique tchèque ;
  (né en 1974), un économiste tchèque ;
  (né en 1990), un cycliste tchèque.